Ле́мболово — деревня в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

История 
В 1958 году население деревни составляло 205 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Лемболово находились в составе Куйвозовского сельсовета.

В 1997 году в деревне проживали 154 человека, в 2002 году — 169 человек (русских — 87 %), в 2007 году — 198.

География 
Деревня расположена в северной части района на автодороге  (Санкт-Петербургское северное полукольцо, бывшая  «Магистральная» ( — Васкелово —  — )).

Расстояние до административного центра поселения 12 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Лемболово — 15 км.

Деревня находится между посёлками Лесное и Стеклянный к западу от озера Силанде.

Демография

Улицы 
Дорожная, Дружбы, Магазинная, Магазинный переулок, Полевая, Связи.

Примечания 

Населённые пункты Всеволожского района